Navnet Juellinge er brugt om to forskellige herregårde begge i forbindelse med samme baroni
Juellinge (Stevns)
 Juellinge (Lolland) / (Halsted Kloster)
 Baroniet Juellinge